Konrad Leszek Wierzbicki – polski pedagog, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

Życiorys 
Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, kapitan Służby Więziennej, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, pierwszej w ponad 100 letniej historii polskiego więziennictwa uczelni zawodowej służb państwowych.

Sekretarz redakcji kwartalnika naukowego „The Prison Systems Review”, ukazującego od 1922 r. (początkowo pod innymi tytułami, ostatnio: „Przegląd Więziennictwa Polskiego”). Będąc funkcjonariuszem Służby Więziennej w 2018 r., oddelegowany do pełnienia służby w Instytucie Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, został pierwszym pracownikiem naukowym w historii polskiego więziennictwa, zatrudnionym na stanowisku asystenta w IKiP .

W latach 2015–2019 wykładowca akademicki PWSZ w Chełmie. Współpracował również  z UKSW w Warszawie, gdzie prowadził zajęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, diagnozy i profilaktyki społecznej. Autor publikacji naukowych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania więziennictwa oraz niektórych problemów współczesnej resocjalizacji penitencjarnej. Zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki ogólnej, koncepcji współczesnych stanowisk pedagogicznych, normy personalistycznej i zagadnień integracji osoby w czynie .

Wybrane publikacje 
 Wierzbicki K., Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym, na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie,, [w:] Wychowanie. Profilaktyka. Terapia Szanse i zagrożenia, M. Boczkowska, E. Tymoszuk, P. Zielińska, (red.), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

 Wierzbicki K., Problematyka aksjologiczno-wychowawcza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji. Wprowadzenie do dyskusji, [w:] „The Prison Systems Review” nr 107, Warszawa 2020.

 Wierzbicki K., Emilia Witkowska – Grabias, Ograniczenia realizacji prawa osadzonych do uczestnictwa w więziennych praktykach religijnych w związku z SARS-CoV-2, [w:] „The Prison Systems Review” nr 108, Warszawa 2020.

Przypisy 

Absolwenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Funkcjonariusze Służby Więziennej
Polscy pedagodzy
Wykładowcy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie
Wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Urodzeni w XX wieku